Turniej w piłce ręcznej plażowej na World Games 2017 rozgrywany był w dniach 26-29 lipca 2017 roku na Polach Marsowych we Wrocławiu. Rozgrywki toczyły się w drużynach męskich i kobiecych. Oba turnieje wygrały reprezentacje Brazylii.

Turniej mężczyzn

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce 

 Mecz o 3. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce 

 Mecz o 3. miejsce

Przypisy

Źródła 
 

Dyscypliny rozgrywane na World Games 2017
2017
2017 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Polsce